Pöhsig ist der Name folgender Orte in Sachsen:
 Pöhsig (Stauchitz), Ortsteil der Gemeinde Stauchitz im Landkreis Meißen
 Pöhsig (Grimma), Ortsteil der Großen Kreisstadt Grimma im Landkreis Leipzig

Siehe auch:
 Pösigk
 Bösig